Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але вирішили цього разу не брати участі.

Ірина-Камелія Бегу і Моніка Нікулеску виграли титул, перемігши у фіналі Чжуан Цзяжун і Марина Еракович з рахунком 6–7(4–7), 7–6(7–4), [10–5].

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби в друге коло.

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Парний розряд